Буревестник:
 «Буревестник» — клуб по хоккею с мячом из Алма-Аты, существовавший в 1946—1963 годах.
 «Буревестник» — клуб по хоккею с мячом из Москвы, существовавший в 1924—1959 годах.